Esistono tre ossidi di titanio:

Monossido di titanio o ossido di titanio(II) – TiO (numero CAS 12137-20-1)
Triossido di dititanio o ossido di titanio(III) – Ti2O3 (numero CAS 1344-54-3)
Diossido di titanio o ossido di titanio(IV) – TiO2 (numero CAS 13463-67-7)

L'ossido di titanio(IV) è di gran lunga il più importante dei tre.